Velika Plana (Podunavlje), een gemeente in het Servische district Podunavlje
Velika Plana (Prokuplje), een plaats in de Servische gemeente Prokuplje
Velika Plana (Gospić), een plaats in de gemeente Gospić in de Kroatische provincie Lika-Senj